Antoniotto Adorno – doge di Genova del XIV secolo
Antoniotto Adorno – doge di Genova del XV-XVI secolo